Andrzej Szuster (1931, Kraków – 2008), specjalista w dziedzinie hydrotechniki i mechaniki płynów
 Anna Szuster-Kowalewicz (* 1955), polska psycholog, doktor habilitowany, pracownik naukowy
 Edward Szuster (1918, Genewa – 2011, Łódź), polski prozaik oraz autor widowisk
 Konrad Szuster (* 1984), polski lekkoatleta specjalizujący się w rzucie dyskiem
 Krystian Szuster (* 1963, Chorzów), polski piłkarz, pomocnik
Marcin Szuster (* 1971), polski tłumacz
 Ryszard Szuster, działacz sportowy, z wykształcenia politolog
 Ryszard Szuster (* 1928), generał brygady Milicji Obywatelskiej, szef Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych

Zobacz też 
 Ryszard Szuster
 Schuster